Millicent – nome proprio di persona inglese femminile
Millicent – città dell'Australia
Millicent – comunità non incorporata del Canada